Nancy Robertson (schoonspringster)
Nancy Robertson (actrice)